Fux steht für:

 eine alternative Schreibweise für Fuchs (Studentenverbindung)
 Fux (Band), eine deutsche Musikgruppe 

Fux ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Fux (1901–1974), Schweizer Politiker und Schriftsteller
 Andreas Fux (* 1964), deutscher Fotograf
 Anton Fux (1923–1991), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Christiane Fux (* 1966), deutsche (Krimi-)Schriftstellerin und Journalistin
 Eva Choung-Fux (* 1935), österreichische Künstlerin
 Franz Fux (Landrat) (1882–1967), deutscher Landrat
 Franz Fux (1927–2009), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Hanns Georg Fux (1661–1706), Südtiroler Bildhauer
 Hans Fux (* 1946), deutscher Fußball-Schiedsrichter 
 Herbert Fux (1927–2007), österreichischer Schauspieler
 Hugo Fux (1844–1907), mährischer Jurist und Politiker
 Ignaz Fux (1779–1853), österreichischer Komponist
 Ildefons Manfred Fux (* 1939), österreichischer Benediktiner

 Josef Fux (1841–1904), österreichischer Genremaler und Bühnenbildner
 Moritz Fux von Eschenegg (1841–1912), österreichischer General der Infanterie
 Pierre-Yves Fux (* 1967), Schweizer Diplomat
 Reichardt Fux (1654–1699), österreichischer Steinmetz
 Vincenz Fux (~1606–1659), österreichischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Fuchs
 Fuks
 Fucks